Högberg oder Høgberg ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Högberg (* 1976), schwedischer Skilangläufer
 Anna Högberg (* 1985), schwedische Jazzmusikerin
 Bo Högberg (1938–2005), schwedischer Boxer
 Elisabeth Högberg (* 1986), schwedische Biathletin
 Julia Högberg (* 1982), schwedische Schauspielerin
 Karl Høgberg (1901–1981), norwegischer Maler
 Marcus Högberg (* 1994), schwedischer Eishockeytorwart
 Rebecca Högberg (* 1984). schwedische Leichtathletin